When the Party's Over (Billie Eilish), single van de Amerikaanse singer-songwriter Billie Eilish
When the Party's Over (film), een Amerikaanse film uit 1992